Georgi Atanasov (revolutionair) (1880-1924), Bulgaars revolutionair
 Georgi Atanasov (componist) (1882-1931), Bulgaars componist
 Georgi Atanasov (roeier), Bulgaars roeier, deelnemer aan de Olympische Spelen van 1968
 Georgi Atanasov (politicus) (1933-2022), premier van Bulgarije in de periode 1986-1990
 Georgi Atanasov (journalist), Bulgaars journalist